Џоан Дру () је била америчка глумица, рођена 31. јануара 1922. године у Логану, а преминула 10. септембра 1996. године у Лос Анђелесу.

Филмографија 

|-
| 1949. || Носила је жуту траку || -{She Wore a Yellow Ribbon}- || Оливија Дандриџ || 
|-
| 1949. || Сви краљеви људи || -{All the King's Men}- || Ен Стентон ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1922.
Умрли 1996.
Америчке глумице